Стефан Васильович Шкарабан ( 27 березня 1958, с. Полонична, нині Україна — 30 вересня 2022) — український журналіст, редактор, громадський діяч, доброволець, учасник російсько-української війни. Член Національної спілки журналістів України (1992). Заслужений журналіст України (2016).

Життєпис 
Стефан Шкарабан народився в селі Полоничному, нині Добротвірської громади Червоноградського району Львівської области України.

Закінчив факультет журналістики Львівського університету (1985). Працював кореспондентом заліщицької районної газети «Колос» (1985—1986); кореспондентом козівської районної газети «Радянське слово» (1986—1992, нині «Вільне слово»); редактором всеукраїнської газети «Тернистий шлях» (1992—1995, м. Тернопіль), редактором козівської районної газети «Вільне слово» (1996—?).

Нагороди 
 заслужений журналіст України (25 червня 2016) — за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм.

Примітки

Джерела 
 
 
 Фук, Р. Помер заслужений журналіст України з Тернопільщини // Терен. — 2022. — 30 вересня.

Посилання 
 Шкарабан С.В.// Тернопільщина, 3 жовтня 2022 року, процитовано 28 листопада 2022 року

Українські редактори
Українські громадські діячі
Члени НСЖУ